

Chypre 
 Ágios Dimítrios, un village ;

Grèce 
 Ágios Dimítrios, une municipalité ;
 Ágios Dimítrios, un village du dème de Koropí, en Attique. 
 Ágios Dimítrios, un village en Grèce-Occidentale ;
 Ágios Dimítrios, un village situé sur l'île de Kýthnos ;
 Ágios Dimítrios, un village du dème de Díon-Ólympos, de Macédoine-Centrale ;
 Ágios Dimítrios, un village du dème de Réthymnon.